Davidian steht für

den Familiennamen folgender Personen:
 Hagop Haroutune Davidian (1907–2003), britischer Botaniker und Rhododendrenkenner
 Levon Davidian (1944–2009), iranischer Psychiater und Politiker
 Sarkis Davidian (* 1943), syrischer Geistlicher, armenisch-katholischer Bischof

den Namen der deutschen Thrash- und Melodic-Death-Metal-Band Davidian (Band)